Prawie doskonali (ang. Less than Perfect, 2002-2006) – amerykański serial komediowy nadawany przez stację ABC od 1 października 2002 r. W Polsce nadawany przez stację FoxLife od 1 stycznia 2010 r.

Opis fabuły 
Serial opowiada o Claude Casey (Sara Rue), która po dwóch latach pracy jako pracownik biurowy dostaje posadę asystentki prezentera programu informacyjnego – Willa Butlera (Eric Roberts) w stacji telewizyjnej GNB. Szybko orientuje się, że jej awans nie podoba się wszystkim. Kipp (Zachary Levi) i Lydia (Andrea Parker) postanawiają pozbyć się Claude. Dziewczyna jednak się nie poddaje i z pomocą przyjaciół: Ramony (Sherri Shepherd) i Owena (Andy Dick) pragnie udowodnić, że na uzyskany awans zasłużyła.

Bohaterowie 
 Claude Casey
 Ramona Platt
 Owen Kronsky
 Lydia Weston
 Kipp Steadman
 Will Butler

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2006